Altheide bezeichnet

 einen Ortsteil der Stadt Ribnitz-Damgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 den deutschen Namen des polnischen Kurortes Polanica-Zdrój in der Woiwodschaft Niederschlesien
 den von 1938 bis 1945 geltenden deutschen Namen des polnischen Ortes Skalisze in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Alte Heide